BRN eller Bri kan avse: 

 BRN – IATA-kod för Berns flygplats: Regionalflugplatz Bern-Belp
 BRN – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Bahrain
 BRN – landskod enligt ISO 3166-1 för Brunei

 BRI – "basic rate interface", en standard för digital telefoni, se Integrated Services Digital Network
 Bri – en fiktiv by i J.R.R. Tolkiens böcker om Sagan om ringen

Akronymer